Solando pra você cantar e dançar IV é um álbum da banda Mastruz com Leite.

Faixas 
 Massa de Mandioca
 O Gemidinho
 Meu Ex
 Perguntas sem Resposta
 Tatuagem
 Noite Fria
 Passa a Mão no Rabo Dela
 Mentiras
 Anjo de Guarda
 Umbiguinho de Fora
 Mulher de Cabaré
 Dá Notícias
 Me bate Tiazinha
 O grande Amor da Minha Vida
 Doméstica
 Sinhá Meu Bem

Álbuns de 2000
Álbuns de Mastruz com Leite
Álbuns de forró
Álbuns em língua portuguesa